Le vincitrici della prima edizione del torneo sono Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková, che hanno battuto in finale Patricia Mayr-Achleitner e Arina Rodionova con il punteggio di 6–2, 2–6, [12–10].

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinale)
  Andreja Klepač /  Monica Niculescu (primo turno)

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (campionesse)
 Janette Husárová /  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 2014
WTA Tour 2014